Lappienen, (auch: Lapienen) ist der deutsche Name ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. in Russland liegen:

 Lappienen, 1938 bis 1946 Daudertshöfen, Kreis Labiau: untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lappienen, Forsthaus, 1938 bis 1946 Lapienen, Försterei, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Obrutschewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lapienen, Kreis Heydekrug, Memelland: Lapynė, Dorf in der Rajongemeinde Pakruojis, Bezirk Šiauliai, Litauen
 Alt Lappienen, 1938 bis 1946 Rauterskirch, Kreis Niedereung/Elchniederung: Bolschije Bereschki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neu Lappienen, 1938 bis 1946 Rautersdorf, Kreis Niederung/Elchniederung: Malyje Bereschki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland